Türmchen bezeichnet

 Türmchen (Gehrden), Baudenkmal in Gehrden, Region Hannover, Niedersachsen

Siehe auch:
 Turm